Фіцг'ю (Оклахома) () — місто () в США, в окрузі Понтоток штату Оклахома.
 Едіт Кавел (гора) — до 2016 р.  мала назву Фіцг'ю.